Señora puede referirse a:

 Señora, femenino de Señor
 Señora (1988), telenovela venezolana.
 Señora (1998), telenovela mexicana.
 Señora (1979), canción de Rocío Jurado.